Schlacht bei Saint-Denis steht für folgende Schlachten:

 Schlacht bei Saint-Denis (1567) bei Saint-Denis, Frankreich
 Schlacht bei Saint-Denis (1678) bei Saint-Denis, Belgien
 Schlacht bei Saint-Denis (1837) bei Saint-Denis, Quebec, Kanada